Pyla peut désigner :
 Pýla : un village de Chypre ;
 la dune du Pilat, en Gironde, le nom étant parfois orthographié à tort dune du Pyla, voire dune de Pyla ;
 Pyla-sur-Mer, station balnéaire située dans la commune de La Teste-de-Buch, à proximité de la précédente.

Notes et références